

Biologie 
 Genetische drift, een evolutionair proces
 Drift (zien), een verschijnsel in de oogmotoriek

Films 
 Drift (2000), film van Quentin Lee
 Drift (2001), film van Michiel van Jaarsveld
 Drift (2013), film van Ben Nott en Morgan O'Neill

Geografie 
 Drift (weg), een weg waar vee langs wordt gedreven
 Drift (Utrecht), een gracht en de bijbehorende straat in de stad Utrecht
 Drift (zand), een proces waardoor zand langs een kust wordt verplaatst
 Driftstroom, een waterstroom veroorzaakt door de wind
 andere naam voor een mid-oceanische rug

Psychologie 
 Drift (aandrang), een innerlijke drang iets te doen
 Driftbui, een gemoedstoestand, woede

Vervoer 
 Drift (schip), een scheepvaartterm
 Driften, autorijtechniek waarbij men de auto zijdelings door een bocht stuurt

Overig 
 Drift (album), een muziekalbum van Mike Boddé
 Drift (groep), een groep jachthonden
 Drift (meetonnauwkeurigheid)
 Drift Festival, een cultureel evenement in de oude Vasim fabriek gelegen te Nijmegen